Jørgen Ravn (gymnast), Deens gymnast
 Jørgen Ravn (voetballer), Deens voetballer